Rue steht für:
 Rue FR, eine Gemeinde im Glânebezirk, Kanton Freiburg, Schweiz
 Rue (Somme), eine Gemeinde im Département Somme, Frankreich
 Kanton Rue im Département Somme, Frankreich
 Rue (Skibet Sogn), Ort im Skibet Sogn, Vejle, Dänemark
 Rue (Nordfyns Kommune), Ort im Vigerslev Sogn (Nordfyns Kommune), Nordfyns, Dänemark

Rue oder Rué ist der Familienname folgender Personen:
 Betsy Rue (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Gérard Rué (* 1965), französischer Radrennfahrer
 Jacques de Rue († 1378), Kammerherr von König Karl II. von Navarra
 Pierre de la Rue, franco-flämischer Komponist, Sänger, Kleriker
 Sara Rue (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin

RUE steht für:
 Flugplatz Butembo in der Demokratischen Republik Kongo (IATA-Code)
 Russian Empire, Russisches Kaiserreich, in manchen historischen Kontexten

rue steht für:
 Russinische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 La Rue
 LaRue
 De la Rue
 Le Rue
 Rhue
 RÜ
 Rüh

rue